Франк Жилар — французский политик, депутат Национального собрания Франции, член Союза за народное движение.

Родился 1 ноября 1950 г. в посёлке Риайе (департамент Атлантическая Луара). В политику пришёл в 1995 году, победив на выборах мэра города Лез-Андели в департаменте Эр. В 1998 году был избран в Генеральный совет департамента Эр от кантона Лез-Андели.

В 2002 году Франк Жилар стал кандидатом правящей партии Союз за народное движение на выборах в Национальное собрание 2002 года по 5-му избирательному округу департамента Эр и одержал победу. В дальнейшем он ещё дважды, в 2007 и 2012 годах, уверенно побеждал на выборах в Национальное собрание. В выборах 2017 года не участвовал.

В Национальном собрании Франк Жилар является членом комитета по вопросам экономики и специальной комиссии по аудиту. Он был инициатором ряда законопроектов.

Занимаемые выборные должности 

14.03.1983 — 18.06.1995 — вице-мэр коммуны Ла-Рокетт (департамент Эр)<br/ >
19.06.1995 — 16.03.2008 — мэр города Лез-Андели <br/ >
23.03.1998 — 09.07.2002 — член генерального совета департамента Эр <br/ >
19.06.2012 — 20.06.2017 — депутат Национального собрания Франции от 5-го избирательного округа департамента Эр

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Эр
 Депутаты Национального собрания Франции

Ссылки 
 Персональная страница на сайте Национального собрания Франции 

Политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены Союза за народное движение